Nositelé příjmení Nušl:

 František Nušl (1867–1951) –  český astronom a spoluzakladatel Ondřejovské hvězdárny 
 Jan Nušl (1900–1986) –  český sochař, šperkař a designér, syn Františkův
 Jaroslav Nušl –  český výtvarník, syn Janův

Jiné významy 
 NUŠL – zkratka pro Národní úložiště šedé literatury

Rozcestníky - příjmení